Сезон 2013-14 для «Бруклин Нетс» стал 47-м сезоном в истории клуба, 38-м — в истории выступлений клуба в чемпионате НБА, 2-м — после переезда из Нью-Джерси в Бруклин. Нетс закончили регулярный чемпионат с 44-ю выигранными матчами при 38-и проигранных встреч. В плей-офф Бруклин Нетс выиграл в первом раунде в семи матчах у «Торонто Рэпторс», но в полуфинале конференции уступил в пяти встречах «Майами».

Важные даты 
 12 июня 2013 — Джейсон Кидд стал главным тренером «Бруклин Нетс».
 27 июня 2013 — Драфт НБА 2013 года прошёл в «Барклайс-центр», Бруклине (Нью-Йорк).
 1 июля 2013 — открывается рынок свободных агентов
 12 июля 2013 — через обмен с «Бостон Селтикс» в клуб пришли Кевин Гарнетт, Пол Пирс и Джейсон Терри взамен на три пика первых раундов драфтов 2014, 2016 и 2018 годов, Криса Хамфриса, Джеральда Уоллеса, Маршона Брукса, Кита Боганса и Криса Джосефа
 8 октября 2013 — первый матч в сезоне (против «Вашингтон Уизардс»). Победа 111:106 (ОТ)
 30 октября 2013 — первый официальный матч (против «Кливленд Кавальерс»). Поражение 94:98
 21 декабря 2013 — «Нетс» объявили, что Брук Лопес в проигранном матче против «Филадельфии» сломал пятую метакарпальной кость правую стопу и выбыл до конца сезона.
 16 января 2014 — матч с «Атлантой Хокс» прошёл на нейтральной площадке (в Лондоне, на O2 Арена)
 1 апреля 2014 — «Нетс», победив «Хьюстон Рокетс» 105:96, гарантировали себе участие в плей-офф. 
 16 апреля 2014 — «Нетс» завершили регулярный сезон поражением 85:114 от «Кливленд Кавальерс».
 4 мая 2014 — «Нетс» победили «Торонто Рэпторс» в 7 игре первого раунда плей-офф и впервые в истории франшизы выиграли седьмой матч с 3 попытки. 
 14 мая 2014 — «Нетс» завершили сезон поражением 94:96 от «Майами Хит» в пяти матчах полуфинала конференции.

Драфт

Состав

Ротация состава 
Последнее обновление 24.03.2014

 — игрок травмирован

Регулярный сезон

Итоговое положение

В конференции

В дивизионе

Плей-офф

Сыгранные матчи

Предсезонные матчи

Регулярный сезон

Плей-офф

Статистика игроков

Предсезонные матчи 

|-
| style="text-align:left;" | Алан Андерсон
| 7
| 2
| 22.4
| .469
| .444
| .952
| 2.4
| 0.7
| 0.57
| 0.14
| 10.6
|-
| style="text-align:left;" | Эндрэй Блатч
| 7
| 3
| 22.9
| .500
| .273
| .667
| 4.1
| 1.4
| 0.86
| 1.00
| 12.7
|-
| style="text-align:left;" | Кевин Гарнетт
| 4
| 4
| 12.2
| .529
| .000
| .000
| 4.0	
| 1.3
| 0.50
| 0.00
| 4.5
|-
| style="text-align:left;" | Хорхе Гутьеррес 
| 5
| 0
| 12.8
| .364
| .000
| .500
| 3.0
| 0.8
| 0.60
| 0.00
| 1.8
|-
| style="text-align:left;" | Джо Джонсон
| 6
| 6
| 22.3
| .435
| .318
| 1.000
| 2.2
| 2.8
| 0.67
| 0.00
| 9.0
|-
| style="text-align:left;" | Кристафер Джонсон
| 7
| 0
| 19.4
| .343
| .269
| .889
| 2.0	
| 0.7
| 1.00
| 0.14
| 5.6
|-
| style="text-align:left;" | Андрей Кириленко
| 2
| 0
| 22.0
| .625
| 1.000
| .500
| 3.5
| 3.0
| 3.50
| 2.00
| 7.5
|-
| style="text-align:left;" | Шон Ливингстон
| 7
| 6
| 20.9
| .613
| .000
| .857
| 3.3
| 4.4
| 1.00
| 0.14
| 7.1
|-
| style="text-align:left;" | Брук Лопес
| 6
| 6
| 20.2
| .579
| .000
| .583
| 3.2
| 0.7
| 0.83
| 2.00
| 13.3
|-
| style="text-align:left;" | Пол Пирс
| 5
| 5
| 19.8
| .400
| .357
| .750
| 5.2
| 3.6
| 0.60
| 0.40
| 6.8
|-
| style="text-align:left;" | Мэйсон Пламли
| 7
| 1
| 20.1
| .409
| .000
| .593
| 6.1
| 1.1
| 0.86
| 0.86
| 4.9
|-
| style="text-align:left;" | Тишон Тейлор
| 4
| 0
| 20.8
| .424
| .400
| .643
| 0.0
| 3.0
| 0.50
| 0.00
| 9.8
|-
| style="text-align:left;" | Мирза Телетович
| 7
| 0
| 21.7
| .338
| .304
| .786
| 3.6
| 1.7
| 0.43
| 0.14
| 10.4
|-
| style="text-align:left;" | Джейсон Терри
| 2
| 1
| 20.4	
| .538
| .500
| 1.000
| 1.5
| 2.5
| 0.50
| 0.00
| 10.5
|-
| style="text-align:left;" | Дерон Уильямс 
| 1
| 1
| 10.0
| .800
| .750
| .000
| 0.0
| 2.0
| 1.00
| 0.00
| 11.0
|-
| style="text-align:left;" | Гэри Форбс
| 4
| 0
| 9.8
| .421
| .500
| .667
| 2.0	
| 0.3
| 1.75
| 0.25
| 2.7
|-
| style="text-align:left;" |Реджи Эванс 
| 7
| 0
| 13.9
| .409
| .000
| .419
| 6.4	
| 0.1
| 0.43
| 0.00
| 4.4
|-
| style="text-align:left;" |Марко Ярич 
| 2
| 0
| 16.0
| .333
| .000
| .250
| 0.5	
| 3.5
| 0.50
| 0.00
| 1.5
|-
! Всего
! 7
! —
! —
! .458	
! .345
! .673
! 43.4				
! 21.9
! 10.29
! 5.14
! 99.86
|}

Регулярный сезон 

|-
| style="text-align:left;" | Алан Андерсон
| 78
| 26
| 22.7
| .400
| .339
| .780
| 2.2
| 1.0
| 0.62
| 0.14
| 7.2
|-
| style="text-align:left;" | Эндрэй Блатч
| 73
| 7
| 22.2
| .476
| .278
| .742
| 5.3
| 1.5
| 1.03
| 0.52
| 11.2
|-
| style="text-align:left;" | Кевин Гарнетт
| 54
| 54
| 20.5
| .441
| .000
| .809
| 6.6
| 1.5
| 0.80
| 0.74
| 6.5
|-
| style="text-align:left;" | Хорхе Гутьеррес 
| 15
| 2
| 16.3
| .463
| .250
| .750
| 1.5
| 2.0
| 0.67
| 0.07
| 4.1
|-
| style="text-align:left;" | Джо Джонсон
| 79
| 79
| 32.6
| .454
| .401
| .815
| 3.4
| 2.7
| 0.59
| 0.13
| 15.8
|-
| style="text-align:left;" | Андрей Кириленко
| 45
| 4
| 19.0
| .513
| .200
| .513
| 3.2
| 1.6
| 0.89
| 0.42
| 5.0
|-
| style="text-align:left;" | Джейсон Коллинз
| 22
| 1
| 7.8
| .458
| .000
| .750
| 0.9
| 0.2
| 0.36
| 0.05
| 1.1
|-
| style="text-align:left;" | Шон Ливингстон
| 76
| 54
| 26.0
| .483
| .167
| .827
| 3.2
| 3.2
| 1.22
| 0.41
| 8.3
|-
| style="text-align:left;" | Брук Лопес
| 17
| 17
| 31.4
| .563
| .000
| .817
| 6.0
| 0.9
| 0.53
| 1.76
| 20.7
|-
| style="text-align:left;" | Мэйсон Пламли
| 70
| 22
| 18.2
| .659
| .000
| .626
| 4.4
| 0.9
| 0.70
| 0.79
| 7.4
|-
| style="text-align:left;" | Пол Пирс
| 75
| 68
| 28.0
| .451
| .373
| .826
| 4.6
| 2.4
| 1.15
| 0.41
| 13.5
|-
| style="text-align:left;" | Торнике Шенгелия
| 17
| 0
| 8.1
| .458
| .000
| .380
| 0.8
| 0.7
| 0.12
| 0.06
| 1.5
|-
| style="text-align:left;" | Тишон Тейлор
| 23
| 3
| 11.7
| .341
| .250
| .800
| 0.7
| 1.6
| 0.52
| 0.04
| 3.9
|-
| style="text-align:left;" | Маркиз Тиг
| 21
| 1
| 9.6
| .415
| .375
| .789
| 1.0
| 1.4
| 0.38
| 0.05
| 3.0
|-
| style="text-align:left;" | Мирза Телетович
| 72
| 7
| 19.4
| .418
| .390
| .710
| 3.7
| 0.8
| 0.40
| 0.32
| 8.6
|-
| style="text-align:left;" | Джейсон Терри
| 35
| 0
| 16.3
| .362
| .379
| .670
| 1.1
| 1.6
| 0.37
| 0.00
| 4.5
|-
| style="text-align:left;" | Маркус Торнтон
| 26
| 1
| 23.8
| .414
| .380
| .800
| 2.8
| 1.2
| 1.04
| 0.12
| 12.3
|-
| style="text-align:left;" | Дерон Уильямс 
| 64
| 58
| 32.2
| .450
| .366
| .801
| 2.6
| 6.1
| 1.45
| 0.20
| 14.3
|-
| style="text-align:left;" | Реджи Эванс
| 30
| 6
| 13.3
| .390
| .000
| .540
| 5.0
| 0.2
| 0.43
| 0.07
| 2.7
|-
! Всего
! 82
! —
! —
! .459
! .369
! .753
! 38.1
! 20.9
! 8.60
! 3.79
! 98.5
|}

Плей-офф

Первый раунд 

|-
| style="text-align:left;" | Алан Андерсон
| 7
| 2
| 22.4
| .395
| .294
| .625
| 3.1
| 1.4
| 1.29
| 0.00
| 5.7
|-
| style="text-align:left;" | Эндрэй Блатч
| 7
| 0
| 15.6
| .471
| .294
| .818
| 5.3
| 0.4
| 0.86
| 0.29
| 7.1
|-
| style="text-align:left;" | Кевин Гарнетт
| 7
| 7
| 20.0
| .564
| .000
| .714
| 5.4
| 1.4
| 0.57
| 0.71
| 8.4
|-
| style="text-align:left;" | Джо Джонсон
| 7
| 7
| 40.9
| .523
| .391
| .824
| 3.6
| 2.7
| 0.57
| 0.29
| 21.9
|-
| style="text-align:left;" | Андрей Кириленко
| 6
| 0
| 12.0
| .286
| .000
| .750
| 2.0
| 0.8
| 1.33
| 0.33
| 1.2
|-
| style="text-align:left;" | Шон Ливингстон
| 7
| 5
| 23.9
| .523
| .000
| .722
| 3.9
| 3.1
| 0.14
| 0.29
| 8.4
|-
| style="text-align:left;" | Пол Пирс
| 7
| 7
| 30.0
| .465
| .333
| .850
| 4.4
| 2.4
| 1.43
| 0.57
| 13.4
|-
| style="text-align:left;" | Мэйсон Пламли
| 7
| 0
| 12.4
| .455
| .000
| .444
| 2.4
| 0.1
| 0.29
| 0.86
| 2.6
|-
| style="text-align:left;" | Мирза Телетович
| 7
| 0
| 18.0
| .408
| .250
| .667
| 3.6
| 0.1
| 0.43
| 0.14
| 7.4
|-
| style="text-align:left;" | Маркус Торнтон
| 6
| 0
| 12.2
| .345
| .286
| .714
| 1.8
| 0.2
| 0.33
| 0.00
| 5.7
|-
| style="text-align:left;" | Дерон Уильямс 
| 7
| 7
| 36.3
| .419
| .294
| .780
| 2.1
| 5.6
| 1.43
| 0.14
| 16.9
|-
! Всего
! 7
! —
! —
! .461
! .303
! .743
! 37.1
! 18.3
! 8.43
! 3.57
! 97.7
|}

Полуфинал конференции 

|-
| style="text-align:left;" | Алан Андерсон
| 5
| 0
| 20.7
| .417
| .286
| .700
| 2.0
| 1.0
| 0.2
| 0.0
| 6.2
|-
| style="text-align:left;" | Эндрэй Блатч
| 5
| 0
| 12.6
| .417
| .000
| .875
| 4.6
| 0.2
| 0.0
| 0.0
| 5.4
|-
| style="text-align:left;" | Кевин Гарнетт
| 5
| 5
| 21.9
| .458
| .000
| 1.000
| 7.6
| 1.2
| 1.0
| 0.0
| 4.8
|-
| style="text-align:left;" | Хорхе Гутьеррес 
| 2
| 0
| 1.7
| .000
| .000
| .500
| 0.5
| 0.0
| 0.0
| 0.0
| 1.0
|-
| style="text-align:left;" | Джо Джонсон
| 5
| 5
| 36.7
| .548
| .433
| .889
| 4.2
| 3.2
| 0.4
| 0.2
| 20.2
|-
| style="text-align:left;" | Андрей Кириленко
| 4
| 0
| 18.2
| .625
| .000
| .615
| 2.8
| 1.3
| 0.5
| 0.3
| 4.5
|-
| style="text-align:left;" | Шон Ливингстон
| 5
| 5
| 31.7
| .500
| 1.000
| .737
| 3.0
| 3.6
| 0.8
| 0.6
| 11.4
|-
| style="text-align:left;" | Пол Пирс
| 5
| 5
| 31.7
| .466
| .400
| .667
| 4.6
| 1.4
| 0.8
| 0.0
| 14.0
|-
| style="text-align:left;" | Мэйсон Пламли
| 3
| 0
| 9.2
| .400
| .000
| .000
| 2.0
| 0.3
| 0.3
| 0.3
| 1.3
|-
| style="text-align:left;" | Мирза Телетович
| 5
| 0
| 18.8
| .485
| .458
| .667
| 3.0
| 0.4
| 0.4
| 0.2
| 9.4
|-
| style="text-align:left;" | Маркус Торнтон
| 4
| 0
| 12.8
| .440
| .143
| .500
| 1.7
| 2.0
| 0.0
| 0.3
| 6.3
|-
| style="text-align:left;" | Дерон Уильямс 
| 5
| 5
| 34.9
| .367
| .421
| 1.000
| 4.6
| 6.2
| 0.6
| 0.2
| 11.2
|-
! Всего
! 5
! —
! —
! .465
! .393
! .725
! 38.8
! 18.4
! 4.8
! 1.8
! 92.4
|}

Всего в плей-офф 

|-
| style="text-align:left;" | Алан Андерсон
| 12
| 2
| 21.8
| .403
| .290
| .667
| 2.7
| 1.3
| 0.83
| 0.00
| 5.9
|-
| style="text-align:left;" | Эндрэй Блатч
| 12
| 0
| 14.3
| .448
| .000
| .833
| 5.0
| 0.3
| 0.50
| 0.17
| 6.4
|-
| style="text-align:left;" | Кевин Гарнетт
| 12
| 12
| 20.8
| .524
| .000
| .739
| 6.3
| 1.3
| 0.75
| 0.42
| 6.9
|-
| style="text-align:left;" | Хорхе Гутьеррес 
| 2
| 0
| 1.5
| .000
| .000
| .500
| 0.5
| 0.0
| 0.00
| 0.00
| 1.0
|-
| style="text-align:left;" | Джо Джонсон
| 12
| 12
| 39.1
| .533
| .415
| .837
| 3.8
| 2.9
| 0.50
| 0.25
| 21.2
|-
| style="text-align:left;" | Андрей Кириленко
| 10
| 0
| 14.4
| .467
| .000
| .647
| 2.3
| 1.0
| 1.00
| 0.30
| 2.5
|-
| style="text-align:left;" | Шон Ливингстон
| 12
| 10
| 27.1
| .512
| 1.000
| .730
| 3.5
| 3.3
| 0.42
| 0.42
| 9.7
|-
| style="text-align:left;" | Пол Пирс
| 12
| 12
| 30.7
| .465
| .358
| .781
| 4.5
| 2.0
| 1.17
| 0.33
| 13.7
|-
| style="text-align:left;" | Мэйсон Пламли
| 10
| 0
| 11.4
| .438
| .000
| .444
| 2.3
| 0.2
| 0.30
| 0.70
| 2.2
|-
| style="text-align:left;" | Мирза Телетович
| 12
| 0
| 18.3
| .439
| .339
| .667
| 3.3
| 0.3
| 0.42
| 0.17
| 8.3
|-
| style="text-align:left;" | Маркус Торнтон
| 10
| 0
| 12.4
| .389
| .238
| .667
| 1.9
| 0.3
| 0.20
| 0.10
| 5.9
|-
| style="text-align:left;" | Дерон Уильямс 
| 12
| 12
| 35.7
| .395
| .340
| .800
| 3.2
| 5.8
| 1.08
| 0.17
| 14.5
|-
! Всего
! 12
! —
! —
! .463
! .342
! .737
! 37.8
! 18.3
! 6.92
! 2.83
! 95.5
|}

Награды и рекорды

Рекорды 
 1 апреля 2014 года «Бруклин» победил «Хьюстон Рокетс» и установил новый клубный рекорд по количеству подряд выигранных домашних матчей, который теперь равен 14 побед.

 10 мая 2014 года «Бруклин» в игре против «Майами Хит» установил новый клубный рекорд по количеству забитых трёхочковых бросков в одном матче плей-офф, который теперь равен 15 бросков.

Награды

Матч всех звёзд 

 Джо Джонсон был выбран запасным игроком матча всех звёзд 2014. Он набрал 5 очков, 1 подбор и 1 передачу.
 Также Джо Джонсон примет участие в конкурсе 3-х очковых бросков. Он закончил играть в 1 раунде, набрав всего лишь 11 очков.
 Мэйсон Пламли был выбран на матч новичков в команду Уэббера. В том матче он набрал 20 очков, 7 подборов, 1 результативную передачу, 4 перехвата и 1 блок-шот. В итоге команда Уэббера проиграла команде Хилла 136:142

Травмы

Сделки

Покупки и обмены

Свободные агенты

Переподписание

Дополнение

Ушли

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

НБА в сезоне 2013/2014
Сезоны Бруклин Нетс
2014 год в баскетболе